Bayda peut faire référence à :
 Ryan Bayda, un joueur de hockey sur glace jouant pour les Hurricanes de la Caroline.

Al Bayda', (écrit aussi Al-Baidhah, El-Beda ou El Beïda, en , la blanche) peut faire référence à :
 Al Bayda', une ville de la municipalité d'Al Jabal al Akhdar en Libye ;
 Al Bayda', une ville du gouvernorat d'Al Bayda' au Yémen ;
 Al Bayda, anciennement Nashq, une ville du gouvernorat d'Al Jawf au Yémen.
Al-Bayda, village du nord-ouest de la Syrie, dans le gouvernorat de Tartous, près de Banias

Voir aussi .